Флаг Городи́щенского райо́на — официальный символ Городищенского муниципального района Пензенской области Российской Федерации. Флаг утверждён 27 марта 2007 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации под номером 3169.

Описание 
«Флаг Городищенского района представляет собой прямоугольное голубое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее в середине фигуры из герба района: жёлтые жернова́ и белую с чёрными полосками плетёную из берёсты вертикальную полосу, внизу изогнутую и не достигающую нижнего края».

Обоснование символики 
Городищенский район — один из лесных уездов Пензенской губернии, издавна славившихся своими ремёслами и промыслами (мелкими ручными производствами в домашних условиях или небольших мастерских на основе использования местного природного сырья). Их возникновение исторически связано с сезонностью крестьянского труда, свободного от основных сельскохозяйственных работ зимой, а также с развитием городов и отделением ремесла от земледелия. В основном жители этих районов занимались изготовлением изделий из дерева: плетение рогож, туесов, производство бочек, кадушек, дуг, саней, телег. Один из таких промыслов (плетение из берёсты) лёг в основу герба района.

Вторая фигура на флаге района — жернова. Несмотря на обыденность и простоту этого устройства для измельчения зерна в муку, символика жерново́в многозначна:

— символ крестьянского труда;

— символ трудолюбия и терпения («терпение и труд — все перетрут»);

— символ превращения.

Городищенский район знаменит своими песчаниками (нерудные полезные ископаемые), которые шли не только на строительство дорог (ими вымощены многие дороги в Пензенской области), но и на изготовление жерновов. Поставки городищенских жерновов осуществлялись по всей Пензенской и даже в Симбирскую и Саратовскую губернии.

Жернова на флаге Городищенского района символизируют сельскохозяйственную направленность района.

Голубой цвет — символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, великодушия, богатства, урожая.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Примечания 

Городищенский район Пензенской области